Reaktion kan syfta på:

 Kemisk reaktion – ett eller flera kemiska grundämnen eller ämnen reagerar med varandra på något sätt
 Friedel-Crafts reaktion – ett samlingsnamn för de elektrofila aromatiska substitutionsreaktioner
 Cheletrop reaktion – en reaktion där två σ-bindningar till en atom skapas eller bryts
 Nukleär reaktion – en ämnesomvandling där en atomkärna, genom att reagera med en annan partikel, genomgår en förändring och bildar en eller flera produkter
 Termonukleär reaktion – kärnreaktion vid höga teperaturer

Se även
 Människans reaktionstid – den minsta tid som förflyter mellan vad psykologerna kallar stimulus och respons
 Reaktivitet – benägenhet hos kemiska ämnen och föreningar att reagera kemiskt med andra kemiska ämnen och föreningar
 Reaktionär – en person som önskar återställa samhället till hur det var en tidigare period i historien